Výraz Nene znamená ve španělštině „děťátko“, „miláček“. V portugalštině se totéž slovo píše Nenê. Pod touto přezdívkou jsou známy následující osoby:
 Nenê (* 1982) — brazilský basketbalista
 Nenê (fotbalista) (celým jménem Anderson Luiz de Carvalho) (* 1981) — brazilský fotbalista, ofenzivní záložník či křídlo
 Nenê (fotbalista narozený 1983) (celým jménem Ânderson Miguel da Silva) (* 1983) — brazilský fotbalista, útočník
 Adriano Barbosa Miranda da Luz (* 1979) — kapverdský fotbalista
 Tamagnini Nené (* 1949) — portugalský fotbalista

Dále slovo může mít tyto významy:
 Nene (řeka) — řeka v Anglii
 Rolls-Royce Nene — letecký motor britské výroby
 domorodý název bernešky havajské
 Helena Bavorská zvaná Nene (1834—1890) — bavorská vévodkyně
 Nene (aristokratka) (1546–1624) — japonská aristokratka, manželka Hidejoši Tojotomiho
 NeNe Leakes (* 1967) — americká herečka
 Neneh Cherry (* 1964) — švédská DJka
 Nenè — italský film (1977, režie Salvatore Samperi)